Blanquet du Chayla ist der Familienname folgender Personen:

 Armand Blanquet du Chayla (1898–??), französischer Diplomat
 Armand Alexandre de Blanquet du Chayla (1885–1947), französischer Adliger, siehe Alexandre du Chayla